Jim Montgomery
 Jim Montgomery (1955) olimpiai és világbajnok amerikai úszó
 Jim Montgomery (1969) kanadai jégkorongozó, edző
hasonló nevűek
 James Montgomery (1891–1964) olimpiai ezüstérmes kanadai sportlövő
 Jimmy Montgomery (1943) angol labdarúgó, kapus